Temi peut désigner :
 les Temi, une population de Tanzanie
 le temi, une langue bantoue
 Temi, un film de Gaston Ravel sorti en 1920